Jordan Thompson peut faire référence à :
  (1989-), joueur de football américain
  (1991-), joueur anglais de rugby à XIII
 Jordan Thompson (1994-), joueur de tennis australien
 Jordan Thompson (1997-), volleyeuse américaine
 Jordan Thompson (1997-), footballeur nord-irlandais

Source de la traduction 

Homonymie de personnes